Jméno a příjmení Jaroslav Votruba má více nositelů:

 Jaroslav Votruba (krasobruslař) (* 1939) – československý krasobluslař, účastník (ZOH v roce 1964)
 Jaroslav Votruba (malíř) (1889–1971) – český malíř a grafik působící na Slovensku
 Jaroslav Votruba (politik) (1908–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ